20106 Morton - um asteroide

Pessoas
 Andrew Morton (programador)
 Andrew Morton
 Conrad Vernon Morton - um botânico norte-americano
 Henry Morton Stanley - um jornalista que se tornou famoso pela sua viagem através da África em busca do explorador britânico David Livingstone
 Jelly Roll Morton - um pianista, compositor e orquestrador estadunidense
 Joe Morton - um ator norte-americano
 Morton Gould - um maestro, compositor e pianista estadunidense
 Morton Gurtin - um físico matemático
 Morton Subotnick - um compositor norte-americano de música eletrônica minimalista
 Samantha Morton - uma atriz britânica
 Samuel George Morton - um médico e cientista natural americano

Localidades

 Morton (Illinois)
 Morton (Minnesota)
 Morton (Mississippi)
 Morton (Pensilvânia)
 Morton (Texas)
 Morton (Vienne)
 Morton (Washington)
 Condado de Morton

Desambiguação